— японский футболист и тренер. Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Тойо Индастрис», к которому присоединился после окончания университета Васэда в 1964 году. В 1965 команда вступила в новую созданную японскую футбольную лигу, выиграв чемпионат в этом же сезоне. Свой успех «Тойо Индастрис» повторили в 1966, 1967, 1968 и 1970 годах, а также выигрывали Кубок Императора в 1965, 1967 и 1969 годах. В 1973 году Мацумото завершил игровую карьеру, сыграв 88 матчей и забив 31 гол в чемпионате. В 1966 году был включен в символическую сборную лиги.

Карьера в сборной 
В декабре 1966 года Мацумото был вызван в сборную Японии на Летние Азиатские игры 1966 года. На этом соревновании 10 декабря он дебютировал против Индии. Пройдя весь квалификационный раунд, он доказал своей право на участие в Олимпийских играх 1968 года. На этом турнире Мацумото провел 4 игры и в составе национальной команды завоевал бронзовые медали игр в Мехико. Завершил выступления за сборную в отборочном матче к чемпионату мира 1970 года против Австралии. Всего за Японию Мацумото провел 11 игр и забил 1 гол.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Мацумото стал главным тренером «Тойо Индастрис» в качестве преемника Kenzo Ohashi в 1976 году. Но в том же году был приглашен на работу в . И руководил командой на чемпионате мира 1979 года, проходившем в Японии. В апреле 1999 года подписал контракт с клубом второго дивизиона Джей-лиги «Кавасаки Фронтале». И по итогам сезона привел клуб к победе и выходу в высший дивизион страны. Но там он надолго не задержался, вылетев в следующем году обратно в дивизион 2. В 2004 году Мацумото подписал контракт с «Саган Тосу», также выступавшем во втором дивизионе, и руководил клубом в течение трех сезонов. В 2009 году был введен в . В 2010 году он снова тренировал «Саган Тосу». В сентябре 2013 года, когда Мацумото исполнился 71 год, он подписал контракт с «Тотиги». Он стал первым тренером из 70-х в Джей-лиге.

Достижения

Командные 
«Тойо Индастрис»
 Чемпион Первого Дивизиона Японской футбольной лиги: 1965, 1966, 1967, 1968, 1970
 Обладатель Кубка Императора: 1965, 1967, 1969

Международные 
Сборная Японии
 Олимпийских игр: 1968

Личные 
 Символическая сборная Первого Дивизиона Японской футбольной лиги: 1966
 Star Ball Первого Дивизиона Японской футбольной лиги: 1966
 Зал славы японского футбола

Статистика

В сборной

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 Профиль на сайте J.League Data Site
 Зал славы японского футбола в Японской футбольной ассоциации

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Кавасаки Фронтале»
Тренеры ФК «Саган Тосу»
Тренеры ФК «Тотиги»